Alberdi bezeichnet:

 Alberdi (Buenos Aires), Stadt in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Alberdi (Paraguay), Stadt in Paraguay
 Juan Bautista Alberdi (Buenos Aires), Ort in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Juan Bautista Alberdi (Tucumán), Stadt in der Provinz Tucumán, Argentinien
 Departamento Alberdi, Departamentos in der Provinz Santiago del Estero, Argentinien
 Departamento Juan Bautista Alberdi, Departamentos in der Provinz Tucumán, Argentinien
 Colonia Alberdi, Gemeinde im Departamento Oberá der Provinz Misiones, Argentinien
 Cerro Alberdi, Berg auf den Falklandinseln, siehe Mount Usborne

Alberdi ist der Familienname folgender Personen:
 Francisco José Ventoso (* 1982), spanischer Radrennfahrer

 Lope Alberdi Recalde (1869–1948), baskischer Orgelbauer
 Maite Alberdi (* 1983), chilenische Filmproduzentin, Regisseurin, Dokomentarfilmerin, Drehbuchautorin und Filmkritikerin
 Ramón Alberdi Alberdi (1929–2009), spanischer Geistlicher

Siehe auch:
 Alberti